Run Away  – singolo dei Real McCoy del 1994, dall'album Another Night
 Run Away  – singolo dei Live del 2003, dall'album Birds of Pray
 Run Away  – singolo di Nevio del 2007, dall'album Nevio
 Run Away – singolo dei SunStroke Project e Olia Tira del 2010
 Run Away  – singolo dei Living Corpse del 2012, dall'album Living Corpse

Pagine correlate 
 Runaway